Эрранс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрранс, Хавьер — мексиканский актёр.
 Эрранс Касадо, Хулиан (род. 1930) — испанский куриальный кардинал, опусдеист.